Константи́н Степанович Кузаков (1911 (в анкете писал 1908), Сольвычегодск, Вологодская губерния — 1996) — советский организатор кинопроизводства и телевидения, c 1959 года один из руководителей Гостелерадио СССР. Заслуженный работник культуры РСФСР (1972). По собственному утверждению, внебрачный сын Сталина.

Биография 
Родился 4 сентября 1908 года в Сольвычегодске. По его собственным словам, у него было три брата и две сестры. Мать – Мария Прокопьевна – нигде не работала, занималась семьей, сдавала комнату ссыльным. Муж матери – Степан Михайлович – умер за два года до его рождения.

В 1930 году окончил Ленинградский институт народного хозяйства.

С 1932 года по 1939 год — доцент, заведующий кафедрой диалектического материализма Ленинградского института точной механики и оптики.

В 1939 году вступил в ВКП(б), читал лекции на курсах секретарей райкомов. По инициативе А. А. Жданова был переведён в аппарат ЦК ВКП(б), работал инструктором, помощником начальника отдела, помощником начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

С 7 июня 1942 года заместитель заведующего отделом марксистско-ленинской подготовки кадров Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), с 12 августа 1942 года заведующий отделом, одновременно ответственный секретарь редколлегии журнала «Большевик».

С 10 мая 1945 года заведующий отделом преподавания марксизма-ленинизма в вузах Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

С 4 октября 1944 года по 15 марта 1947 года заместитель начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). С 23 января 1945 года — член редколлегии журнала «Партийное строительство», одновременно заведующий отделом по изданию в СССР зарубежной литературы.

16 декабря 1946 года постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О крупных недостатках в организации производства кинофильмов и массовых фактах разбазаривания и хищения государственных средств в киностудиях» был назначен заместителем министра кинематографии СССР по общим вопросам.

4 ноября 1947 года постановлением СМ СССР снят с должности заместителя министра кинематографии СССР, исключён из партии «за потерю политической бдительности и пособничество врагу народа». Этим «врагом народа» оказался бывший сотрудник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Борис Сучков, обвиненный в шпионаже в пользу американцев. 18 августа 1953 года восстановлен в партии.

С 1947 по 1954 год — начальник сценарного отдела киностудии «Мосфильм».

С 18 мая 1954 по 28 апреля 1955 года — начальник Главного управления кинематографии, член коллегии Министерства культуры СССР.

С 29 июня 1955 года — директор издательства «Искусство».

С 15 августа 1959 года — работник Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при СМ СССР и начальник Главного управления телевидения комитета.

С 17 октября 1960 года — заместитель председателя Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР.

С 6 июня 1962 года — член Государственного комитета СМ СССР по радиовещанию и телевидению, главный редактор Главной редакции естественно-научных передач.

С 30 августа 1963 года — главный редактор Главной редакции литературно-драматического радиовещания.

С 9 марта 1971 года — главный редактор Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения.

В 1987 году вышел на пенсию.

Похоронен в Москве на Ясеневском кладбище.

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й степени (06.11.1945)
 орден Красной Звезды
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1972)

«Внебрачный сын Сталина» 
В 1995 году Кузаков дал интервью газете «Аргументы и факты», в котором утверждал, что скорее всего является внебрачным сыном Сталина. По его словам, один из ссыльных сказал, что он похож на своего отца — Джугашвили.

В интервью «Собеседнику» его сын Владимир рассказывал, что в 1937 году отец дал в НКВД подписку о неразглашении «тайны происхождения». Его мать была квартирной хозяйкой Иосифа Джугашвили, отбывавшего в Сольвычегодске ссылку. После отъезда того из города она родила сына, отцом которого был записан умерший за 2 года до этого официальный муж матери — Степан Михайлович Кузаков.

Семья 
 Мать — Мария Прокопьевна Кузакова (1874—1941), передала свой дом в Сольвычегодске под музей политических ссыльных, а взамен получила квартиру в Ленинграде, где и умерла в дни блокады в декабре 1941 года.
 Жена — Александра Николаевна Кузакова (урожд. Полянская, 1908—1997).
 Сын — Владимир Константинович Кузаков (р. 1935), историк, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. Н. И. Вавилова РАН.
 Дочь — Наталья Константиновна Кузакова (1941—2001).
 Сын — Алексей Константинович Кузаков (р. 1947), физик.

Оценки современников 
Кузаков был в папу, с чувством юмора

Примечания

Литература 
 Бастарды красного вождя: документальный рассказ о двух неизвестных сыновьях Сталина — Константине Кузакове и Александре Джугашвили-Давыдове // Час пик. 1995. 21 окт.
 Аргументы и факты. 1995. № 39.
 Правда. 1939. 16 окт.
 Гендлин Г. Исповедь любовницы Сталина. М., 1996. С. 359.
 Торчинов В. А., Леонтюк А. М. Вокруг Сталина. Историко-биографический справочник. Санкт-Петербург, 2000.
 Simon Sebag-Montefiore: Young Stalin. Alfred A. Knopf. ISBN 978-1-4000-4465-8.
 .
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 2: И-М. — М.: Фонд «Московские энциклопедии», 2008.

Ссылки 
 
 Биография в справочнике по истории КПСС
 Биография в виртуальном музее Университета ИТМО
 Иосиф и его сыновья
 Кузаков К. С. (1908—1996)
 Константин Кузаков — сын И. В. Сталина
 Внебрачные дети. Хроники московского быта

Философы СССР
Философы России
Доктора философских наук
Преподаватели БГТУ «Военмех»
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Заместители министров СССР
Издатели СССР
Восстановленные в КПСС
Персоналии:Мосфильм
Дети Иосифа Сталина
Похороненные на Ясеневском кладбище